Цербер може да се отнася до:
 Цербер – митично триглаво куче;
 1865 Цербер – астероид;
 Цербер, полукълбо на Марс;